Сен-Бриё (, , галло Saent-Berioec) — коммуна и город на северо-западе Франции. Административный центр (префектура) департамента Кот-д’Армор региона Бретань и округа Сен-Бриё. Находится в 99 км к северо-западу от Ренна и в 144 км к востоку от Брест, на побережье Ла-Манша. Через территорию коммуны проходит национальная автомагистраль N12. В центре коммуна находится железнодорожная станция Сен-Бриё линии Париж-Брест.

Население (2019) — 43 605 человек.

История 
Раскопки, произведенные у Аврелиевых ворот в 1852 году, в ходе которых нашли развалины вилл или терм, указывают, что люди селились здесь уже в III—IV веке. Свое настоящее имя город получил в честь Святого Бриака, одного из семи святых основателей Бретани. Уроженец Уэльса, Святой Бриак около 480 года высадился в месте впадения в Ла-Манш реки Гуэ и основал монастырь, вокруг которого и вырос город. В 848 году король Номиноэ после ухода норманнов восстановил разрушенный монастырь и создал епархию Сен-Бриё. Мощи Святого Бриека были возвращены в Сен-Бриё в 1210 году.

В XIV веке в городе начали строить кафедральный собор и завершили его только в XV веке. Собор был освящен в честь Святого Стефана; в нем были захоронены мощи Святого Бриека. В 1375 году город в течение пятнадцати дней осаждался герцогом Бретани Жаном V де Монфором и поддерживавшими его английскими рыцарями, после чего был взят штурмом. Во время Столетней войны город осаждали английские войска.

В 1592 году на равнине к северу от города произошло одно из последних сражений Религиозных войн, в ходе которого войска Католической лиги был разгромлены. После окончания войны, в 1598 году, король Генрих IV приказал снести башню Сессон, доминировавшую над устьем Гуэ.

Во время Великой французской революции Сен-Бриё стал центром департамента Кот-дю-Нор (переименован в Кот-д’Армор в 1990 году). В этот период город назвался Пор-Бриё. В 1793 году его затронуло противостояние революционных войск и шуанов.

Достопримечательности 
 Кафедральный собор Святого Стефана XIV-XV веков, готика
 Базилика Нотр-Дам-д'Эсперанс конца XIX века, неоготика
 Церковь Святого Михаила 1-ой половины XIX века, неоклассицизм
 Часовня Нотр-Дам-де-ла-Фонтен XIV века с красивыми витражами
 Развалины башни Сессон XIV века
 Музей искусств и истории
 Особняк Бельсиз XVII века
 Здание трибунала

Экономика 
Крупный порт. Машиностроение, металлургия, текстильная и пищевая промышленность. В районе Сен-Брие крупное производство овощей и семенного картофеля, свиноводство. Рыболовство.

Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,8 %
 промышленность — 6,1 %
 строительство — 4,6 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 36,2 %
 государственные и муниципальные службы — 52,3 %

Уровень безработицы (2018) — 17,7 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Кот-д’Армор — 11,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 19 960 (Франция в целом — 21 730, департамент Кот-д’Армор — 21 230).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Сен-Бриё с 2020 года занимает Эрве Гийяр (Hervé Guihard). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил во 2-м туре, получив 59,89 % голосов.

Города-побратимы 
  Горажде, Босния и Герцеговина
  Аберистуит, Уэльс, Великобритания
  Аийя-Параскеви, Греция
  Альсдорф, Германия
  Лимбе, Камерун
  Бейт Мери, Ливан
  Габес, Тунис

Знаменитые уроженцы 
 Леонар Виктор Шарне (1797-1869), адмирал
 Вилье де Лиль-Адам, Филипп Огюст Матиас (1838—1889), писатель и драматург
 Луи Гийу (1889-1980), писатель, журналист, участник Движения Сопротивления
 Патрик Девер (1947—1982), актёр
 Жан-Кристоф Буйон (1969), автогонщик «Формулы-1»
 Yelle (1983), певица
 Россель, Луи Натаниель (1844-1871), единственный высший офицер, перешедший на сторону Парижской коммуны (1871). Военный руководитель Коммуны (30.04- 9.05.1871).

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Кот-д’Армор
Города Бретани
Префектуры Франции